Municipio de Norwich puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Norwich (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Norwich (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.
 Municipio de Norwich (condado de Newaygo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.
 Municipio de Norwich (condado de Franklin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Norwich (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Norwich (condado de McKean, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de McKean.